Sirena, mitološko biće, poluptica i polužena
 Sirena (poluriba), mitološko biće, poluriba i polužena
 Sirene (životinje) ili morska krava, morski sisavac biljožder 
 Sirene (1990.), film
 Sirene (1994.), film
 Sirene (2003.), film